Grote maanvlekpriemkever
 Kleine maanvlekpriemkever